Dominique Blanc-Francard, un producteur français, frère de Patrice Blanc-Francard et père de Hubert Blanc-Francard du groupe Cassius et de Mathieu Blanc-Francard (Sinclair) ;
 Hubert Blanc-Francard, un musicien français membre du groupe Cassius, fils de Dominique Blanc-Francard et frère de Sinclair ;
 Mathieu Blanc-Francard, connu sous le nom de Sinclair, un auteur-compositeur, musicien et chanteur français, fils de Dominique Blanc-Francard ;
 Patrice Blanc-Francard, un présentateur et producteur de musique français, frère de Dominique Blanc-Francard.